Northwest Arm of North West Arm kan verwijzen naar verschillende Canadese zeearmen:

Newfoundland en Labrador 
 Northwest Arm (Chimney Bay), een zeearm aan de noordoostkust van Newfoundland
 Northwest Arm (Notre Dame Bay), een zeearm aan de noordkust van Newfoundland
 North West Arm (Trinity Bay), een zeearm aan de zuidoostkust van Newfoundland

Nova Scotia 
 Northwest Arm (Nova Scotia), een zijarm van de haven van de stad Halifax